Ein neues Leben steht für folgende Filme:

 Unter Verdacht: Ein neues Leben, deutscher Fernsehfilm von Isabel Kleefeld (2006) 
 Die Landärztin – Ein neues Leben, deutscher Fernsehfilm von Erhard Riedlsperger (2008) 
 Tatort: Ein neues Leben, deutscher Fernsehfilm von Elmar Fischer (2012)
 Tonio & Julia: Ein neues Leben, deutscher Fernsehfilm von Bettina Woernle (2019)
 Hartwig Seeler – Ein neues Leben, deutscher Spielfilm von Johannes Fabrick (2021)